Siège et bataille de Douai est un nom porté notamment par :
 Siège de Douai (1667) ;
 Siège de Douai (1710) ;
 Siège de Douai (1712) ;
 Bataille de Douai (1914).